Алекса́ндар Стойми́рович (; 11 декабря 1982, Крагуевац, СФРЮ) — сербский футболист, полузащитник.

Биография 
Начал профессиональную карьеру в клубе «Раднички» (Обреновац). После играл за «Хайдук» (Кула). В ноябре 2006 года перешёл в полтавскую «Ворсклу». В чемпионате Украины дебютировал 5 ноября 2006 года в матче против харьковского «Металлиста» (2:1). В команде не смог закрепиться в основном составе. Летом 2008 года покинул «Ворсклу» и перешёл в болгарский «Черноморец» из города Бургас. В октябре 2009 года получил приглашение пройти просмотр в немецком «Шальке».

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Футболисты Сербии и Черногории
Футболисты Сербии
Игроки ФК «Раднички» Обреновац
Игроки ФК «Хайдук» Кула
Игроки ФК «Ворскла»
Игроки ФК «Черноморец» Бургас
Игроки ФК «Чукарички»
Игроки ФК «Борац» Чачак
Игроки ФК «Петролул»
Игроки ФК «Раднички» Крагуевац
Игроки ФК «Ягодина»
Игроки ФК «Динамо» Вране